Либштёкль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Либштёкль, Ганс (1872—1934) — австрийский журналист, театральный критик и переводчик.
 Либштёкль, Фредерик (1900—1979) — швейцарский менеджер культуры и журналист австрийского происхождения.